Села:
 Бутівці — Полтавська область, Хорольський район
 Бутівці — Хмельницька область, Волочиський район
 Бутівці — Хмельницька область, Старокостянтинівський район